

События 
 В Москве открыт первый каменный Цирк на Цветном бульваре.
 5 (17) февраля — в Зимнем Дворце произведено покушение на императора Александра II. Ремонтные работы позволили Степану Халтурину заложить бомбу в винных погребах, расположенных под столовой императора.
 6 (18) июня — в Москве был установлен бронзовый памятник Александру Сергеевичу Пушкину, работы Александра Михайловича Опекушина.
 27 июля — разгром афганцами британской бригады в сражении при Майнванде. 
 31 июля — внук Дост Мухаммеда Абдуррахман заключил с Великобританией соглашение в Зимме и был признан эмиром Афганистана в обмен на британский контроль над внешней политикой страны.
 1 сентября — Сражение при Кандагаре, последнее сражение Второй англо-афганской войны.
 3 ноября — офицер французского флота Пьер де Бразза основал пост Нкуна (ныне — Браззавиль, столица Республики Конго).
 Завершение в Японии земельно-налоговой реформы.
Основан футбольный клуб Сент Маркс. С 1897 более известный как, Манчестер Сити

Наука

Музыка

Театр

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1880 году

 22 марта — Гавриил Никитич Горелов, русский советский художник, академик (ум. 1966).
 7 апреля — Ви́нцас Мицкя́вичюс-Капсу́кас, литовский деятель международного коммунистического движения (ум. 1935).
 29 мая — Освальд Шпенглер, немецкий историк и философ, автор книги «Закат Европы» (ум. 1936).
 6 июня — Уильям Томас Косгрейв, первый премьер-министр Ирландии в 1922—1932 годах (ум. 1965).
 16 июня — Алиса Бейли, американский эзотерик и писатель (ум. 1949).
 25 июня — Лев Александрович Ильин, архитектор, доктор архитектуры (ум. 1942).
 27 июня — Хелен Адамс Келлер, американский американская писательница, лектор и политическая активистка, педагог (ум. 1968).
 5 июля — Минко Генов, болгарский литературный критик и историк литературы (ум. 1950).
 23 августа — Александр Грин, русский писатель, прозаик, представитель направления романтического реализма.
 14 сентября — Митрополит Вениамин (Федченков), русский православный подвижник, миссионер, духовный писатель.
 26 сентября — Аполлинер Гийом, французский поэт, литературный и художественный критик, журналист (ум. 1918).
17 октября — Владимир Евгеньевич Жаботинский — лидер правого сионизма, основатель и идеолог движения сионистов-ревизионистов. Писатель, поэт, публицист, журналист, переводчик (ум. 1940).
7 октября — Пауль Хауссер (ум. 1972), немецкий военный деятель, генерал-лейтенант Рейхсвера (1932), оберстгруппенфюрер СС и генерал-полковник войск СС (1944). Один из создателей и руководителей войск СС.
 13 октября — Саша Чёрный, русский поэт и прозаик (ум. 1932).
 29 октября — Абрам Фёдорович Иоффе, советский физик, пионер исследования полупроводников (ум. 1960).
 7 ноября — Адель Семёновна Волина-Полоцкая, переводчица, архивист (ум. 1944).
 28 ноября — Александр Александрович Блок, русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик (ум. 1921).
3 декабря — Федор Фон Бок, немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал. Командующий группы армий «Центр» во время вторжения в СССР. Командовал наступлением на Москву осенью 1941 года (ум. 1945).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1880 году
 8 января — Нортон I, первый и последний Император США.
 6 февраля — Зинин, Николай Николаевич, российский химик-органик, академик Петербургской академии наук.
 9 февраля — Срезневский, Измаил Иванович, русский филолог-славист и историк.
 23 марта — Соломон Френсдорфф (род. ), немецкий и еврейский гебраист.
 4 июня — Александр Васильевич Гине (р. 1830), — российский художник, академик пейзажной живописи Императорской Академии художеств.
 22 августа — Карл Густавович Гиппиус (р. 1832/33), российский архитектор и художник балтийско-немецкого происхождения.

См. также

Примечания